Clairville ist der Nachname folgender Personen:

Clairville (Schauspieler) (1747–?), französischer Schauspieler
Joseph Philippe de Clairville (1742–1830), französisch-schweizerischer Botaniker und Entomologe
Louis François Clairville (1811–1879), französischer Bühnenautor und Librettist

Siehe auch:
Clareville